Slipping Away peut désigner :
 Slipping Away (Crier la vie), une chanson de Moby en duo avec Mylène Farmer, sortie en single le 25 septembre 2006 ;
 Slipping Away, une chanson du groupe britannique The Rolling Stones parue en 1989 sur l'album Steel Wheels.